Лас Гвасимас има више значења:

 Лас Гвасимас, Лас Борегас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Гвасимас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Гвасимас (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Гвасимас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Гвасимас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гвасимас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гвасимас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гвасимас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гвасимас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гвасимас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гвасимас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гвасимас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гвасимас (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас, Санта Роса (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас, Лас Гвасимитас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас, Чанрана (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас, Лос Кастро (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвасимас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвасимас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвасимас (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвасимас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвасимас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвасимас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвасимас (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвасимас (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвасимас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвасимас, Лома Ларга (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвасимас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвасимас (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвасимас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвасимас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гвасимас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гвасимас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гвасимас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гвасимас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гвасимас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гвасимас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Гвасимас (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику